Baltazar ist eine Nebenform des männlichen Vornamens Balthasar

Baltazar ist der Künstlername folgender brasilianischer Fußballspieler:
 Oswaldo da Silva (1926–1997), aktiv u. a. bei Corinthians, WM-Teilnehmer 1950 und 1954
 Baltazar Maria de Moráis Junior (* 1959), aktiv u. a. bei Atlético Madrid, FC Porto
 Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira (* 2000), derzeit aktiv beim FC Sion

sowie ein Teil des Namens von:
 Professor Balthazar, einer humoristischen jugoslawischen Zeichentrickserie

Baltazar ist der Familienname folgender Personen:
 Apcar Baltazar (1880–1909), rumänischer Maler
 Gabe Baltazar (1929–2022), US-amerikanischer Jazz-Altsaxophonist
 Jorge Baltazar (* 1982), mexikanischer Squashspieler
 Mario de Leon Baltazar (1926–2012), philippinischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischofsprälat

Siehe auch:
 Balthazar